Nocchi ima više značenja:
 Nocchi, Lucca
 Nocchi, Trento